Klizanje može značiti:

 klizanje na ledu
 umjetničko klizanje
brzo klizanje
 iskliznuće